Австрійська бундесліга 2012—2013 () — 102- ий сезон чемпіонату Австрії з футболу. Сезон розпочався 21 липня 2013, останній тур було зіграно 26 травня 2012, зимове міжсезоння – з 15 грудня до 16 лютого. .

Регламент змагань 
В першості беруть участь 10 команд: 9 команд, що залишились в Бундеслізі, команда, що здобула право змагатись цій вищій лізі країни за підсумками змагань у Першій лізі.

За результатами чемпіонату команда, що посіла останнє місце, вибуває до Першій ліги, відповідно найкраща команда Першої ліги отримає право брати участь в основному чемпіонаті вже з наступного сезону.

Команди учасники першості

Стадіони

Сезон

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати матчів

Статистика

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 

Австрія
Австрія
2012—2013
2012 в австрійському спорті
2013 в австрійському спорті